

Cinema 
 The Other Man – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Other Man – film del 1912 prodotto dalla Republic Motion Picture
 The Other Man – film del 1914 prodotto dall'Essanay Film Manufacturing Company
 The Other Man – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Other Man – film del 1916 diretto da Mack Sennett
 The Other Man – film del 1918 diretto da Paul Scardon
 L'ombra del sospetto (The Other Man) – film del 2008 diretto da Richard Eyre

Letteratura 
 Lungo il fiume e sull'acqua (The Other Man) – romanzo di Francis Durbridge del 1974